Об'єкти NGC
Змія (сузір'я)
Галактики